Higuerillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Higuerillas, Tamaulipas, ort, Matamoros, 
 Higuerillas, Jalisco, ort, San Ignacio Cerro Gordo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar